BMW F30, auto van het Duitse merk BMW
 Fietssnelweg F30 van Brugge naar Oostende in België